ZX Microdrive, sistema d'emmagatzematge de dades en cinta magnètica
 Microdrive (disc dur), model de disc dur